

Mendon, un village situé dans l’Illinois ;
 Mendon, une ville située dans le Massachusetts ;
 Mendon, une ville située dans le Michigan ;
 Mendon, une ville située dans le Missouri ;
 Mendon, une ville dans l’État de New York ;
 Mendon, une ville située dans l’Ohio ;
 Mendon, une ville située dans l’Utah.
 Mendon, une ville située dans le Vermont.

Locoal-Mendon, une commune située dans le Morbihan.